OTV steht für:
 Abkürzung des Bundeswehrdienstgrads Oberstveterinär
 OpenTV, Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für die Auslieferung von digitalem und interaktivem Fernsehen
 Orbital Test Vehicle, alternative Bezeichnung des experimentellen Raumflugzeugs Boeing X-37
 Outer Tactical Vest, als Kampf- und Schutzweste ein Teil der US Army Combat Uniform
 Overlay Transport Virtualization, eine Möglichkeit der Virtualisierung in der Informationstechnik
 Tarifverbund Ostwind

TV-Sender
 Oberpfalz TV, deutscher TV-Sender
 Oglinda TV, rumänischer TV-Sender
 Okinawa Television, japanischer TV-Sender
 Orange TV, libanesischer TV-Sender
 Orascom TV, zur Orascom-Gruppe gehörender ägyptischer TV-Sender
 OrissaTV, indischer TV-Sender
 Otvorena Televizija, kroatischer TV-Sender
 OTV (Fernsehsender), ukrainischer Musiksender

Siehe auch:
 ÖTV

Abkürzung